Макс Шёнхерр (; , , Словения — , , Австрия) — австрийский ,  и .

Биография 
Наиболее известная страница в биографии Шёнхерра — его работа над Государственным гимном Австрии, представляющим собой мелодию из «Масонской кантаты» Моцарта; Шёнхерр аранжировал эту мелодию для современного оркестрового состава, и 7 марта 1947 года гимн был впервые официально исполнен Оркестром Австрийского радио под управлением Шёнхерра. Этот оркестр был основан Шёнхерром в 1945 году и существовал под его руководством до 1968 года, после чего был преобразован в современный Симфонический оркестр Венского радио.

Шёнхерру принадлежит ряд книг по истории австрийской музыки — в частности, книга о Карле Михаэле Цирере (; Вена, 1974) и о венских вальсах и маршах в целом (; Вена, 1982).

Примечания

Ссылки 

Академические музыканты Австрии